Olli Hiidensalo (ur. 28 listopada 1991 w Nummi-Pusula) – fiński biathlonista i biegacz narciarski, uczestnik igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw świata juniorów.

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Biegi narciarskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Ojansivu nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Bibliografia 
 

Fińscy biathloniści
Fińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018